İsalı är en ort i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Gədəbəy Rayonu, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. İsalı ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt İsalı är huvudsakligen kuperad. İsalı ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om İsalı. Närmaste större samhälle är Çatax,  km nordost om İsalı.

Omgivningarna runt İsalı är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt İsalı är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gədəbəy Rayonu